Ву́лиця Сімо́вича — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь В. І. Сімовича або Р. А. Сімовича.

 Вулиця Василя Сімовича — вулиця у Львові
 Вулиця Василя Сімовича — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Василя Сімовича — вулиця у Чернівцях

 Вулиця Романа Сімовича — колишня назва вулиці Чесанівської у Львові (Рясне)

Вулиці, названі на честь людей